Nordenthal ist der deutsche Name zweier Orte in Ostpreußen, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Nory im Powiat Olecki in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren (Nordenthal, 1938–1945 Nordental, Kreis Treuburg)
 Nekrassowka (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk in der russischen Oblast Kaliningrad (Nordenthal, Kreis Gerdauen)